Dalla Terra alla Luna (De la Terre à la Lune) – romanzo di fantascienza del 1865 scritto da Jules Verne
Dalla Terra alla Luna (Little Buck Cheeser) – cortometraggio del 1937 diretto da Rudolf Ising
Dalla Terra alla Luna (From the Earth to the Moon) – film del 1958 diretto da Byron Haskin
Dalla Terra alla Luna (From the Earth to the Moon) –  miniserie televisiva statunitense del 1998